

Geografia 
 Andre – villaggio dell'Estonia
 André – villaggio della Repubblica Centrafricana
 André – insediamento di Haiti

Musica 
 Andrè – duo musicale pop rumeno
 André – gruppo musicale rock canadese

Persone 
 André – artista francese
 André – calciatore portoghese
 André – cantante pop armeno
 Andrè – cantautore, compositore e produttore discografico italiano
 Albert André – pittore francese
 Carole André – attrice francese
 Édouard-François André – architetto e botanico francese
 John André – militare inglese
 Maurice André – trombettista francese
 Nilson Andrè – atleta brasiliano
 Olbis Futo Andrè – cestista italiana
 Paolo Emilio Andrè – architetto italiano
 Peter Andre – cantante e personaggio televisivo britannico
 Vittorio André – pseudonimo di Alfredo Vittorio Reichlin, calciatore, attore, giornalista e poeta italiano
 Yves-Marie André – filosofo, teologo, matematico, poeta, uomo di lettere e di scienza francese

Altro 
 Andre – variante del nome proprio di persona Andrea
 André – azienda francese di calzature
 André – macchina sportiva britannica
 André – opera teatrale di William Dunlap del 1798
 Andre - Un amico con le pinne (Andre) – film del 1994 diretto da George Miller